George Washington Williams (1849-1891) – politico, giornalista e avvocato statunitense
 George Washington Williams (1869-1925) – ufficiale statunitense